Heracleum crantzii är en flockblommig växtart som beskrevs av Albert Thellung. Heracleum crantzii ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
crantzii